Андроник Палеолог () (1400 – 1429) — последний византийский деспот Фессалоник в 1408-1423.

Происхождение 

Андроник Палеолог был сыном византийского императора Мануила II Палеолога и его жены Елены Драгаш, дочери сербского деспота Вельбужда Константина Драгаша. Таким образом, его братьями являлись императоры Иоанн VIII Палеолог и Константин XI Палеолог, а также деспоты Мореи Феодор II, Димитрий и Фома Палеологи.

Биография 

Когда Андронику было всего восемь лет, его отец сделал его деспотом Фессалоник в 1408 году. Он сменил своего покойного двоюродного брата Иоанна Палеолога. Поскольку новый деспот был еще несовершеннолетним, в течение первых лет его правления до 1415 или 1416 гг., Фессалоники находились под опекой Димитрия Ласкариса Леонтариса.

К тому времени Византийская империя столкнулась с все более враждебной и стремительно расширяющейся Османской империи. Турки-османы осадили Константинополь  и Фессалоники. Деспот Андроник понимал, что Фессалоники не удержать, с согласия отца Мануила II, он начал вести переговоры о передаче города Венеции. Таким образом в 1423 Фессалоники были проданы Венеции и войска республики вступили в город, что способствовало вспышке первой в серии войн между Венецией и Османской империи. Однако и Венеция не смогла удержать под своим контролем Фессалоники и область была захвачена Османской империей в 1430 году. 

Сам Андроник в 1424 году постригся в монахи и нарёкся Акакием в Пантократоре - одном из монастырей Фессалоник, где и умер в 1429 году.

Семья 
Имя жены Андроника не известно. От этого брака был один сын:
 Иоанн Палеолог

Примечания

Литература 
 Donald M. Nicol. Les derniers siècles de Byzance, 1261-1453, éditions Texto, 2008.
 Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall. Geschichte des Osmanischen Reiches
 Edward Gibbon. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
 George Phrantza. The Fall of Byzantine empire
  
 
 
 Sfranze, Giorgio (2008). Paleologo. Grandezza e caduta di Bisanzio. Palermo: Sellerio. ISBN 88-389-2226-8.
 Ducas; Michele Puglia (2008) (en italiano). Historia turco-bizantina 1341-1462. Rimini: il Cerchio. ISBN 88-8474-164-5.

Палеологи
Правители Фессалоник